Szyszki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Szyszki, un village de la voïvodie de Lublin
 Szyszki, un village de la voïvodie de Podlachie
 Szyszki, un village de la voïvodie de Silésie